Aruna bezeichnet:

 Aruna, Gott der Morgenröte in der indischen Mythologie
 ein Gott der Hethiter, siehe Meer (hethitische Gottheit)
 (2313) Aruna, einen Asteroiden

Personen mit dem Vornamen Aruna:

 Aruna Abrams, US-amerikanische Trance-Sängerin
 Aruna Dindane (* 1980), ivorischer Fußballspieler
 Aruna Miller (* 1964), Mitglied des Maryland House of Delegates

Aruna ist der Familienname folgender Personen:
 Henry Aruna (* 1964), sierra-leonischer Geistlicher, Bischof von Kenema
 Quadri Aruna (* 1988), nigerianischer Tischtennisspieler